Верк'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 75 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 825,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Верк'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Верк'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верк'єр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верк'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верк'єр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон